A música A Árvore da Montanha é uma típica canção cuja autoria e origem são desconhecidas. Ela era cantada antes do século XVIII na Grã-Bretanha, sob o nome de The Tree In The Wood, A Árvore No Bosque. 

Como sabemos, as canções sofrem influências de vários fatores culturais através dos tempos. Certamente, a versão que conhecemos foi criada na América do Norte. Nesse caso a palavra chave é índio, que não encontramos nas versões inglesa e francesa. Na Inglaterra, a música também é conhecida como Green Grass Grew All Around, O Gramado Verde Cresce Em Volta De Tudo. Devido a sua cadeia associativa, a canção é usada por enfermeiras que tratam de crianças em diversos hospitais. A canção é muito popular entre os escoteiros sul-americanos, incluindo os brasileiros.

Em 1964, a fábrica de discos Odeon lançou, a pedido da UEB, um long play chamado Sempre Alerta com o Trio Irakitan, onde a canção aparece em segundo lugar da face A. A letra da música é bem extensa, mas devido à repetição de muitas frases, é bastante fácil de se memorizar.

Folclore